Spring Street – stacja metra w Nowym Jorku na Eighth Avenue Line
 Spring Street – stacja metra w Nowym Jorku na Lexington Avenue Line